André Filipe Luz Horta est un footballeur portugais né le  à Almada. Il évolue au poste de milieu de terrain au SC Braga. Il est le frère de Ricardo Horta.

Carrière

En club

En sélection

Statistiques

Palmarès 
 Championnat du Portugal : 2017
 Coupe du Portugal : 2017

Références

Liens externes 
 

Naissance à Almada
Naissance en novembre 1996
Footballeur portugais
Joueur du Vitória Setúbal
Joueur du Los Angeles FC
Joueur du Benfica Lisbonne
Joueur du Sporting Clube de Portugal
Joueur du Sporting Braga
Joueur désigné de la MLS